Караулово — название населённых пунктов:

Россия 
 Караулово — деревня в Жуковском районе Калужской области.
 Караулово — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Караулово — село в Путятинском районе Рязанской области.